BREZAC Artifices est une société française spécialisée dans la conception de spectacles pyrotechniques.

Historique
Composée de maître-artificiers de père en fils, l'entreprise a été créé en 1965 par M. Edmond Brezac en Dordogne, dans le Sud-Ouest de la France.

La société commence à se développer sur le marché français avec le feu d’artifice de la Fête nationale, les 13 & 14 juillet. Au début des années 1990, Brezac Artifices commence son expansion sur le marché international avec la mise en place de feux d’artifice musicaux et la conception de feux d'artifice de grande envergure.

Le plus grand spectacle réalisé par la société a eu lieu à Jakarta en Indonésie pour le  de l’Indépendance du pays en 1995 où plus de 1,5 million de personnes ont applaudi le feu d’artifice depuis la place Monas de Jakarta.

Dirigée depuis par les deux frères Christophe et Dominique Brezac, l’entreprise familiale continue à se développer avec la conception et la réalisation de spectacles pyrotechniques à travers l’Asie et le Moyen-Orient, mariant le feu d’artifice avec les nouvelles technologies telles que les lasers, les fontaines et les jets d’eau.

En août 2015, après vingt ans de direction, Christophe et Dominique Brezac vendent l’entreprise que leur père leur avait laissé. Guillaume Camboulive en prend la direction Générale. Cette même année, Bpifrance entre dans le capital de l'entreprise.

Fin juin 2016, un accident se produit au dépôt d'artifices de Brézac à Monfaucon en Dordogne lors d'opérations de manutention de produits pyrotechniques. Un employé et un intérimaire y laisseront la vie.

Références

BREZAC Artifices a réalisé les spectacles suivant :

2008 
 Clôture Festival Intercontinental - Decazeville France
 Fête Nationale - Bergerac France
 Festival International - Bucarest Roumanie
 Bordeaux Fête le Vin - Bordeaux France

2007
 Pohang Fireworks Festival - COREE DU SUD
 Festival Intercontinental - Decazeville France
 Convention Banca de la Casa - St Julian’s - Malte
 Hôtel du Palais - Biarritz France
 Clôture du Carnaval - Nice France

2006
 Concours International feux d’artifice - Macau Chine ( Prix)
 Festival d’Art Pyrotechnique - Cannes France
 Singapore Fireworks Festival - Singapour
 Festival Intercontinental - Decazeville France
 International des Feux Loto Québec - Montréal Canada (Jupiter d’Argent)
 Fête Nationale - Nice France
 Fête du Vin - Bordeaux France
 Clôture du Carnaval - Nice - France
 Nouvel an à Mountfaber - Singapore

2005
 Concours International de Macau - Chine
 Aste Nagusia Bilbao - Espagne
 Singapore Fireworks Festival - Singapore
 Festival Intercontinental Decazeville - France
 Fête du Fleuve Bordeaux - France
 Clôture du Carnaval de Nice - France
 Visite du Roi - Riffa - Royaume de Bahreïn

2004
  MIPCOM - Cannes - France
 Festival 2004 - Nantou - Taïwan
 Festival International de Pyrotechnie - Cannes - France
 Fête du Vin - Bordeaux - France
 Nuits de Feu - Chantilly - France
 Festival de Pyrotechnie - Les Açores - Portugal
 Coupe du Monde de Canoë - Trémolat - France
 Célébration de la journée de l'Europe - Bucarest - Roumanie
 Inauguration verrière "Bellechasse" Musée d'Orsay - Paris - France
 Clôture du Carnaval Nice - France
 Clôture du festival des Lanternes Taipéi - Taiwan

2003
 Célébration du Nouvel An Nantou - Taïwan
 Sun Moon Lake Nantou - Taïwan
 Célébration du 14 juillet Royan - France

2002
 Championnat international d'art pyrotechnique de Rome - Italie
 Festival d'été - Bahreïn
 La Forme del Fuoco - Palerme - Italie

2001
 Shopping Festival - Al Manama - Bahreïn
 National Stadium - Isa Town - Bahreïn
 Concours international d'art pyrotechnique de Montréal - Canada

2000
 Capitale Européenne de la culture Avignon - France
 Passage à l'an 2000 à Antananarivo - Madagascar
 Muharraq club à Al Manama - Bahreïn
 Télécommunications de Gaborone - Botswana

1999
 Fête locale de Cayenne - Guyane

1998
 Nouvel an Jakarta - Indonésie
 Festival de feux d'artifice Knokke - Belgique
 Concours de Barcelone - Espagne

1997
 Concours International d'art pyrotechnique Montréal - Canada
 Fêtes du Redentore Venise - Italie

1996
 Inauguration Hôtel Novotel Bali - Indonésie

1995
  de l'indépendance Jakarta - Indonésie

1994
 Festival de Hanovre - Allemagne
 Tournée Pink Floyd - France

1992
 Bicentenaire de la "MARSEILLAISE" - France

1991
 Fête nationale Marseille - France

Liens internes
 Pyrotechnie
 Feu d'artifice
 Engin pyrotechnique
 Mèche

Liens externes
 Site officiel de Brezac Artifices

Notes et références 

Entreprise du divertissement ayant son siège en France
Entreprise de spectacles pyrotechniques
Fabricant d'artifices de divertissement